Кэ́ндис Бе́рген (; род. 9 мая 1946, Беверли-Хиллз, Калифорния) — американская актриса, наиболее известная по ролям в фильме «Песчаная галька» и в телесериалах «Мерфи Браун» и «Юристы Бостона».

Биография 
Кэндис Берген — дочь известного чревовещателя Эдгара Бергена, автора говорящей куклы Чарли Маккарти и обладателя специального (деревянного) «Оскара» 1937 года, и актрисы Фрэнсис Берген, бывшей фотомодели, прославившейся под именем Фрэнсис Уэсткотт.

Кэндис изучала языки и фотографию в Вашингтоне, а позднее в Пенсильвании и Швейцарии. Свою карьеру она начала в качестве фотомодели, но уже через непродолжительное время получила первые предложения ролей. В 1979 году она номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана в фильме «Начать сначала». За работу в телесериале «Мерфи Браун» Кэндис Берген получила два «Золотых глобуса» и пять премий «Эмми». За роль Ширли Шмидт в «Юристах Бостона», начиная с 2006 года, номинировалась на премию «Золотой глобус» и (неоднократно) на «Эмми».

В конце 1960-х годов у Берген был роман с музыкальным продюсером Терри Мелчером. Они жили в доме, куда в дальнейшем вселился Роман Полански со своей супругой Шерон Тейт: именно там разыгрались известные события с массовым убийством пяти человек бандой Чарльза Мэнсона. До этого убийства Мелчер устроил Мэнсону прослушивание, но остался не удовлетворен его итогами.

В 1980 году Кэндис Берген вышла замуж за французского режиссёра Луи Маля. У них есть дочь. Муж Кэндис Берген умер в 1995 году.

Помимо актёрской карьеры, Берген занимается фоторепортажами, живописью и изобразительными искусствами, а также написала пьесу. Бегло говорит на французском и испанском языках.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США